Футбольная лига в сезоне 1927/28 — 36-й сезон Футбольной лиги Англии. Чемпионом Англии по итогам сезона в третий раз в своей истории стал «Эвертон». Второй дивизион выиграл «Манчестер Сити», Третий северный дивизион — «Брэдфорд Парк Авеню», Третий южный дивизион — «Миллуолл».

Первый дивизион

Результаты матчей

Второй дивизион

Результаты матчей

Третий северный дивизион

Результаты матчей

Третий южный дивизион

Результаты матчей

Ссылки 
 Футбольная лига 1927/28 на RSSSF.com 

1927
Футбол в Англии в сезоне 1927/1928
Английский чемпионат
Английский чемпионат